O Roxy Pro France 2015 é um evento do ASP World Tour de 2015. Esse evento aconteceu no dia 6 a 17 de outubro em Landes, Aquitânia e foi disputada por 18 surfistas, sendo 1 brasileira. A campeã foi a Tyler Wright que derrotou a Tatiana Weston-Webb na final.

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Quartas-de-Finais

Semifinais

Final

Premiação

Ligações externas 
 Sítio oficial

Roxy Pro France
Liga Mundial de Surfe
Roxy Pro France
Roxy Pro France
Competições de surfe